

Patronymie 

 Thoma (-1127) est une érudite arabe andalouse ;
 Dieter Thoma (1969-) est un sauteur à ski allemand ;
 Friedrich Thoma (1873-1934) est un homme politique allemand ;
 Georg Thoma (1937-) est un spécialiste du combiné nordique allemand ;
 Hans Thoma (1839-1924) est un peintre allemand ;
 Jessica-Sarah Thoma (1996-), chanteuse allemande ;
 Joseph Mar Thoma (1931-2020) est l'actuel primat de l'Église malankare Mar Thoma (depuis le ) ;
 Ludwig Thoma (1867–1921) est un écrivain allemand ;
 Vincenzo Thoma est un auteur-compositeur italien ;
 Wilhelm Ritter von Thoma (1891-1948) est un General der Panzertruppe allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.

Toponymie 
 Église malankare Mar Thoma est une Église de tradition syriaque.